Bruderschaft (Брудершафт) — электронный музыкальный проект из Нью-Йорка, основанный DJ Rexx Arkana. С немецкого название группы переводится «братство».

Биография 
В работе над первым релизом группы Bruderschaft «Forever» приняли участие известные люди в сфере электронной музыки: Rexx Arkana (текст), Ronan Harris (вокал VNV Nation), Sebastian Komor (музыка, участник Icon of Coil, Zombie Girl), Joakim Montelius (семплы Covenant) и Stephan Groth (бэк-вокал Apoptygma Berzerk). Песня захватила вершины чартов и стала любимицей в клубах. Заглавная песня с альбома была написана Rexx Arkana в память об отце, умершем от рака в 1999 году.

Выпущенная на лейбле RazorBurn Records, и в Европе на лейбле Alfa-Matrix в 2003 году «Forever» EP (также доступная в 2-CD Limited Edition варианте) включала ремиксы таких групп как: Front 242, Camouflage, Feindflug, Melotron, The Retrosic, Negative Format, Angels & Agony, Colony 5, Lights of Euphoria, Davantage, Grendel, Punto Omega, [:SITD:] и других.

В 2005 году Bruderschaft работали над следующим релизом «Return» однако он не материализовался. Над главным треком также должны были работать Sebastian Komor, Johann Sebastian (композитор State of the Union); новый вокалист Tom Shear (Assemblage 23) и тексты самого Rexx Arkana.

Дискография

Альбомы 
 Forever (Alfa Matrix, 2003)
 Return (Alfa Matrix, 2013)

EP 
 Forever EP (Alfa Matrix, 2003)

Ссылки 
 Официальный лейбл Alfa Matrix
  на Lastfm
  на MySpace

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из США